Aesc (eigenlijk Æsc) is:
 Een naam voor de letter Æ
 Een vroege (mogelijk legendarische) koning van Kent, zie Oisc